Пасевьевы (Пасевьевы) — дворянский род.
 Пасевьев, Пётр Степанович (1759—1816) — гражданский губернатор Санкт-Петербурга.